Sealy pode se referir a:

Pessoas
William Sealy Gosset

Localidades
Sealy (Texas)

Desambiguação